Kovács Ágnes
 Kovács Ágnes (1919–1990)  néprajzkutató
 Kovács Ágnes (1973-) építész, Sárospatak
 Kovács Ágnes (1981) olimpiai bajnok úszó
 Kovács Ágnes (?) operaénekes

hasonló nevűek
 Kovács Ágnes Anna (1975–2008) színésznő
 Kovács Ágnes Magdolna színésznő

Jegyzetek